Hermann Eppenstein ist der Name folgender Personen:

* Hermann von Eppenstein († 1087), deutscher Geistlicher, Gegenbischof von Passau
 Hermann Eppenstein  (1850/1851–1934), deutsch-österreichischer Arzt und Kaufmann, siehe Hermann Epenstein